Komora je lahko:
 komora, soba
 Črna komora, avstro-ogrska tajna služba
 Komora, Sisaško-moslavinska županija (Hrvaška)